Словацька Екстраліга 2016—17 — 24-й розіграш чемпіонату Словацької Екстраліги. У сезоні 2016—17 брали участь 11 команд. Першість стартувала 9 вересня 2016 року, а фінішувала 12 березня 2017 року. Плей-оф фінішував перемогою клубу ХК 05 Банська Бистриця, який вперше став чемпіоном Словаччини.

Турнірна таблиця

Плей-оф

Чвертьфінали 
 ХК 05 Банська Бистриця — ХК Нове Замки 4:1 (8:2, 8:0, 4:1, 2:3, 5:1)
 ХК Нітра — ХК Попрад 4:0 (7:0, 3:0, 4:3 бул., 5:1)
 ХК Кошице — МХК Мартін 2:4 (4:0, 1:2, 1:4, 0:3, 3:1, 0:1)
 МсХК Жиліна — ХКм Зволен 4:3 (5:2, 2:3, 5:3, 4:5, 5:1, 2:3 бул., 3:2)

Півфінали 
 ХК 05 Банська Бистриця — МХК Мартін 4:1 (6:3, 5:1, 1:4, 7:0, 6:2)
 ХК Нітра — МсХК Жиліна 4:0 (5:0, 3:2, 4:2, 4:3)

Фінал 
 ХК 05 Банська Бистриця — ХК Нітра 4:1 (4:1, 3:4, 3:2, 2:1, 6:2)

Втішний раунд

Посилання 
 Офіцйний сайт 
 Словацька Екстраліга на scoresway 

Сезони Словацької Екстраліги
Словаччина
Словаччина